Dit is een lijst van planetoïden 14501-14600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14501) Tetsuokojima || 1995 WA8|| 29 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14502) Morden || 1995 WB22|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (14503) - || 1995 WW42|| 25 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14504) Tsujimura || 1995 YL3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14505) - || 1996 AW4|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (14506) - || 1996 BL2|| 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14507) - || 1996 CQ1|| 14 februari 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (14508) - || 1996 DH2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14509) Lučenec || 1996 ER2|| 9 maart 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (14510) - || 1996 ES2|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (14511) Nickel || 1996 EU3|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (14512) - || 1996 GL1|| 6 april 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14513) - || 1996 GK17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14514) - || 1996 GA18|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14515) - || 1996 HL1|| 21 april 1996 || T. Okuni
|-
| (14516) - || 1996 HM11|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14517) Monitoma || 1996 LJ1|| 13 juni 1996 || P. Pravec
|-
| (14518) - || 1996 RZ30|| 13 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (14519) Ural || 1996 TT38|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (14520) - || 1997 GC11|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (14521) - || 1997 GL15|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (14522) - || 1997 GS21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14523) - || 1997 GV21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14524) - || 1997 GK23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14525) - || 1997 GV35|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14526) Xenocrates || 1997 JT3|| 6 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (14527) - || 1997 JD12|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (14528) - || 1997 JN15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (14529) - || 1997 NR2|| 6 juli 1997 || G. R. Viscome
|-
| (14530) - || 1997 PR || 1 augustus 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (14531) - || 1997 PM2|| 7 augustus 1997 || G. R. Viscome
|-
| (14532) - || 1997 QM || 25 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (14533) Roy || 1997 QY || 24 augustus 1997 || P. Antonini
|-
| (14534) - || 1997 QE2|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14535) Kazuyukihanda || 1997 RF || 1 september 1997 || H. Abe
|-
| (14536) - || 1997 RY2|| 3 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (14537) Týn nad Vltavou || 1997 RL7|| 10 september 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (14538) - || 1997 RR8|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14539) Clocke Roeland || 1997 RU9|| 10 september 1997 || T. Pauwels
|-
| (14540) - || 1997 RJ10|| 13 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14541) - || 1997 SF || 20 september 1997 || Kleť
|-
| (14542) Karitskaya || 1997 SW9|| 29 september 1997 || R. A. Tucker
|-
| (14543) Sajigawasuiseki || 1997 SF11|| 28 september 1997 || Saji
|-
| (14544) - || 1997 SG21|| 29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (14545) - || 1997 SK25|| 29 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14546) - || 1997 TM18|| 3 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14547) - || 1997 TF19|| 8 oktober 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (14548) - || 1997 TJ24|| 5 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14549) - || 1997 TM27|| 8 oktober 1997 || S. Otomo
|-
| (14550) Lehký || 1997 UU7|| 27 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (14551) Itagaki || 1997 UN8|| 22 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (14552) - || 1997 UX20|| 24 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14553) - || 1997 UD25|| 27 oktober 1997 || S. Otomo
|-
| (14554) - || 1997 UE25|| 27 oktober 1997 || S. Otomo
|-
| (14555) - || 1997 VQ || 1 november 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14556) - || 1997 VN1|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14557) - || 1997 VG8|| 15 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (14558) Wangganchang || 1997 WG1|| 19 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14559) - || 1997 WP28|| 29 november 1997 || P. Pravec
|-
| (14560) - || 1997 WB33|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (14561) - || 1997 WC34|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (14562) - || 1997 YQ19|| 27 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14563) - || 1998 AV5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (14564) - || 1998 BX13|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (14565) - || 1998 EQ10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (14566) Hokule'a || 1998 MY7|| 19 juni 1998 || LONEOS
|-
| (14567) Nicovincenti || 1998 MQ8|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (14568) Zanotta || 1998 OK || 19 juli 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (14569) - || 1998 QB32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14570) Burkam || 1998 QS37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14571) Caralexander || 1998 QC45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14572) Armando || 1998 QX54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (14573) Montebugnoli || 1998 QD55|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (14574) Payette || 1998 QR58|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (14575) Jamesblanc || 1998 QC92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14576) Jefholley || 1998 QO92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14577) - || 1998 QN93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14578) - || 1998 QO93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14579) - || 1998 QZ99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (14580) - || 1998 QW101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (14581) - || 1998 RT4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14582) Conlin || 1998 RK49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14583) Lester || 1998 RN61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14584) Lawson || 1998 RH63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14585) - || 1998 RX64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14586) - || 1998 RN70|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14587) - || 1998 RW70|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14588) Pharrams || 1998 RH73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14589) Stevenbyrnes || 1998 RW79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14590) - || 1998 RL80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14591) - || 1998 SZ21|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (14592) - || 1998 SV22|| 20 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (14593) Everett || 1998 SA26|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (14594) Jindrašilhán || 1998 SS26|| 24 september 1998 || P. Pravec
|-
| (14595) Peaker || 1998 SW32|| 23 september 1998 || Spacewatch
|-
| (14596) Bergstralh || 1998 SC55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (14597) Waynerichie || 1998 SV57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (14598) Larrysmith || 1998 SU60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (14599) - || 1998 SV64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14600) - || 1998 SG73|| 21 september 1998 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten